Velika nagrada Kitajske 2012 je tretja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v .  Odvijala se je 15. aprila 2012 na dirkališču Shanghai International Circuit v Šanghaju. Zmagal je Nico Rosberg, Mercedes, drugo mesto je osvojil Jenson Button, tretji pa je bil Lewis Hamilton, oba McLaren-Mercedes. Rosberg je dosegel svoja prva najboljši štartni položaj in zmago ter tudi prva najboljši štartni položaj in zmago za Mercedes od .

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:36,875
| 1:35,725
| 1:35,121
| 1
|-
! 2
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:36,763
| 1:35,902
| 1:35,626
| 7
|-
! 3
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 1:36,797
| 1:35,794
| 1:35,691
| 2
|-
! 4
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 1:36,863
| 1:35,853
| 1:35,784
| 3
|-
! 5
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:36,850
| 1:35,921
| 1:35,898
| 4
|-
! 6
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:36,746
| 1:35,942
| 1:36,191
| 5
|-
! 7
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:36,682
| 1:35,700
| 1:36,290
| 6
|-
! 8
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 1:36,198
| 1:35,831
| 1:36,524
| 8
|-
! 9
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:36,292
| 1:35,982
| 1:36,622
| 9
|-
! 10
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:36,343
| 1:35,903
| brez časa
| 10
|-
! 11
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:36,911
| 1:36,031
|
| 11
|-
! 12
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:36,556
| 1:36,255
|
| 12
|-
! 13
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:36,528
| 1:36,283
|
| 13
|-
! 14
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 1:36,674
| 1:36,289
|
| 14
|-
! 15
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:36,639
| 1:36,317
|
| 15
|-
! 16
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:36,921
| 1:36,745
|
| 16
|-
! 17
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:36,933
| 1:36,956
|
| 17
|-
! 18
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:37,714
|
|
| 24
|-
! 19
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 1:38,463
|
|
| 18
|-
! 20
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 1:38,677
|
|
| 19
|-
! 21
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 1:39,282
|
|
| 20
|-
! 22
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 1:39,717
|
|
| 21
|-
! 23
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 1:40,411
|
|
| 22
|-
! 24
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 1:41,000
|
|
| 23
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 8
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 56
| 1:36,26,929
| 1
| 25
|-
! 2
| 3
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 56
| +20,626
| 5
| 18
|-
! 3
| 4
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 56
| +26,012
| 7
| 15
|-
! 4
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 56
| +27,924
| 6
| 12
|-
! 5
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| +30,483
| 11
| 10
|-
! 6
| 10
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 56
| +31,491
| 10
| 8
|-
! 7
| 19
|  Bruno Senna
| Williams-Renault
| 56
| +34,597
| 14
| 6
|-
! 8
| 18
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 56
| +35,643
| 13
| 4
|-
! 9
| 5
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 56
| +37,256
| 9
| 2
|-
! 10
| 14
|  Kamui Kobajaši
| Sauber-Ferrari
| 56
| +38,720
| 3
| 1
|-
! 11
| 15
|  Sergio Pérez
| Sauber-Ferrari
| 56
| +41,066
| 8
|
|-
! 12
| 11
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 56
| +42,273
| 15
|
|-
! 13
| 6
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 56
| +42,779
| 12
|
|-
! 14
| 9
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 56
| +50,573
| 4
|
|-
! 15
| 12
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 56
| +51,213
| 16
|
|-
! 16
| 17
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +51,756
| 24
|
|-
! 17
| 16
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 56
| +1:03,156
| 17
|
|-
! 18
| 21
|  Vitalij Petrov
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 19
|
|-
! 19
| 24
|  Timo Glock
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 20
|
|-
! 20
| 25
|  Charles Pic
| Marussia-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 21
|
|-
! 21
| 22
|  Pedro de la Rosa
| HRT-Cosworth
| 55
| +1 krog
| 22
|
|-
! 22
| 23
|  Narain Kartikejan
| HRT-Cosworth
| 54
| +2 kroga
| 23
|
|-
! 23
| 20
|  Heikki Kovalainen
| Caterham-Renault
| 53
| +3 krogi
| 18
|
|-
! Ods
| 7
|  Michael Schumacher
| Mercedes
| 12
| Kolo
| 2
|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2012
2012